When I Need You (; в «женском» варианте исполнения — «Когда ты мне нужен») — песня Альберта Хаммонда и Кэрол Байер-Сейджер, впервые записанная в 1976 году одним из авторов, Альбертом Хаммондом, на собственном одноимённом альбоме. Спродюсированная , в 1977 году песня получила мировую известность в исполнении Лео Сейера, которому иногда ошибочно приписывается её авторство. When I Need You осталась самой известной песней Сейера, чей пик популярности пришёлся на короткий период 1975—1977 годов. Более сорока лет песня входила и продолжает входить в репертуар ведущих поп-, рок- и соул-певцов — Рода Стюарта, Клиффа Ричарда, Хулио Иглесиаса, Лютера Вандросса, Селин Дион и многих других. Альфа Блонди переработал When I Need You в стиле регги.

История

Обвинение в плагиате 
Ключевая музыкальная фраза песни When I Need You со словами «(When I) need you, I just close my eyes and I’m with you, and all that I so want to give you, is only a heart beat away» совпала с музыкальной фразой уже существовавшей песни Леонарда Коэна  () со словами «Jane came by with a lock of your hair, she said that you gave it to her that night, that you planned to go clear». В позднем интервью 2006 года газете The Globe and Mail Леонард Коэн рассказывал, что кто-то от его имени подал иск к создателям песни, а те наняли музыковеда, который сказал, что этот мотив находится в общественном достоянии и восходит к Францу Шуберту.

Участники записи Лео Сейера (1977) 
 Лео Сейер — вокал
 Джеймс Ньютон Ховард — синтезатор
 † — саксофон
  — электрическое пианино
  — электрогитара
 Джефф Поркаро† — ударные
  — бас-гитара

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Кавер-версии

Версия Рода Стюарта 

Род Стюарт записал песню When I Need You в 1996 году для своего компилятивного альбома баллад  (). Стюартовская версия песни была спродюсирована Джимми Джемом и Терри Льюисом и выпущена как второй сингл из альбома, но не попала в чарты США и Великобритании. В том же 1996 году на песню был сделан клип.

У песен альбома были разные продюсеры, но заглавная песня If We Fall in Love Tonight, выпущенная как первый сингл из альбома, была написана и спродюсирована теми же Джимми Джемом и Терри Льюисом. Альбом был издан компанией Warner Bros. Records как своеобразное продолжение уже выпущенного лейблом годом ранее аналогичного альбома баллад в исполнении Мадонны Something to Remember ().

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Песни 1976 года
Песни на английском языке
Песни, написанные Альбертом Хаммондом
Песни, написанные Кэрол Байер-Сейджер
Песни Альберта Хаммонда
Песни Лео Сейера
Песни Рода Стюарта
Песни Клиффа Ричарда
Песни Хулио Иглесиаса
Песни Селин Дион
Песни, спродюсированные Ричардом Перри